László Orbán (1912-1978), homme politique hongrois
László Orbán (1949-2009), boxeur hongrois
László Orbán (né en 1960), tireur sportif hongrois